Фамилија Рејносо има више значења:

 Фамилија Рејносо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рејносо, Лоте 33 Колонија Силва (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику